Сэйити Исии (石井 精 Исии Сэйити, род. 18 августа 1967 года) — японский геймдизайнер, известный как создатель Tekken и Tobal. Основатель DreamFactory в 1995 году.

Игры, в котором принимал участие

Примечания 

Геймдизайнеры Японии